Martin Latka est un footballeur tchèque, né le  à Hluboká nad Vltavou. Il évolue au poste de défenseur central.

Biographie

Carrière

Palmarès

En club 
  SK Slavia Prague
 Champion de Tchéquie en 2008 et 2009

Distinctions personnelles 
 Espoir tchèque de l'année en 2005

Références

Liens externes 
 

Footballeur international tchèque
Joueur du SK Slavia Prague
Joueur du Birmingham City FC
Joueur du Panionios
Joueur du Fortuna Düsseldorf
Naissance en septembre 1984
Naissance en Tchécoslovaquie